Helmut Rüßmann ist der Name folgender Personen:

* Helmut Rüßmann (Mathematiker) (1930–2011), deutscher Mathematiker
 Helmut Rüßmann (Rechtswissenschaftler) (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler